Philippe Thys (1889-1971), coureur cycliste belge
Philippe Thys (né en 1959), footballeur français

Voir aussi